Этельнот (; умер в период с 28 октября по 1 ноября 1038) — 31-й архиепископ Кентерберийский (1020—1038).

Биография 
Этельнот был сыном элдормена западных округов Англии  и внуком элдормена и хрониста Этельварда. Будучи монахом аббатства Гластонбери, он, по утверждению агиографа , пользовался расположением короля Кнуда Великого с тех пор, как совершил таинство миропомазания Кнуда либо в Саутгемптоне (1016 год), либо при подписании мирного соглашения в Оксфорде (1018 год), но определённо до получения архиепископской кафедры. Тем не менее, из-за ссоры короля с Этельмером, члены семьи последнего подверглись преследованиям, брат Этельнота Этельверд был казнён в 1017 году.

Видимо, затем последовало примирение, и 13 ноября 1020 года настоятель собора Христа в Кентербери Этельнот был с согласия короля Кнуда рукоположён в архиепископа Кентерберийского. В 1022 году он получил в Риме благословение Папы Римского Бенедикта VIII, который собственноручно надел на Этельнота паллий и торжественно возвёл его в архиепископское достоинство, после чего тот отслужил мессу по повелению Папы и пировал с ним. Архиепископ вернулся в Англию с частицей мощей Аврелия Августина, которые он передал аббатству в Ковентри.

В 1023 году с разрешения короля Кнуда и при деятельном участии Этельнота были перенесены из Лондона в Кентербери мощи святого Альфеджа  (возможно, для этого понадобилось преодолеть неудовольствие лондонцев). Архиепископ Кентерберийский поощрял короля к денежным пожертвованиям иностранным храмам и оказал монарху политическое содействие, рукоположив Гербранда в  (Дания входила во владения короля Кнуда) и укрепив положение валлийского  Джозефа (достоверность сообщения о рукоположении Джозефа Этельнотом оспаривается). После смерти короля Кнуда в 1035 году началась борьба за престол между наследниками. По версии неизвестного автора энкомия королевы Эммы Нормандской (), Этельнот занял принципиальную позицию в пользу сына вдовствующей королевы, отказавшись короновать Гарольда Заячью Лапу — он якобы возложил корону и скипетр на алтарь и запретил кому бы то ни было к ним прикасаться. В действительности есть веские основания сомневаться в аутентичности данных сведений.

Архиепископ Этельнот умер «в ноябрьские календы» 1038 года, в разных источниках называются даты 28 или 29 октября, либо 1 ноября 1038 года. Впоследствии канонизирован, память празднуется 30 октября.

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 The historical works of Gervase of Canterbury, ed. W. Stubbs, 2 vols., Rolls Series, 73 (1879—1880)
 Willelmi Malmesbiriensis monachi de gestis pontificum Anglorum libri quinque, ed. N. E. S. A. Hamilton, Rolls Series, 52 (1870)
 F. E. Harmer, ed., Anglo-Saxon writs, 2nd edn (1989)
 A. Campbell, ed. and trans., Encomium Emmae reginae, CS, 3rd ser., 72 (1949)
 The chronicle of John of Worcester, ed. R. R. Darlington and P. McGurk, trans. J. Bray and P. McGurk, 2-3; OMT (1995-) vol. 2
 The early history of Glastonbury: an edition, translation, and study of William of Malmesbury’s De antiquitate Glastonie ecclesie, ed. J. Scott (1981)
 M. K. Lawson, Cnut: the Danes in England in the early eleventh century (1993)
 William of Malmesbury, Gesta regum Anglorum / The history of the English kings, ed. and trans. R. A. B. Mynors, R. M. Thomson, and M. Winterbottom, 2 vols., Oxford Medieval Texts (1998—1999), vol. 1

Ссылки 
 

Уэссекская династия
Англосаксонские архиепископы XI века
Государственные деятели Англии
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Англии
Христианские святые XI века
Католические архиепископы Кентерберийские